Лесуны — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Лесуны — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Лесуны — деревня в Слуцком районе Минской области.